Arthur Saboya ( — São Paulo, ) foi um engenheiro e político brasileiro. Formou-se engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP. 

Posteriormente, foi diretor de Obras e Viação da Prefeitura de São Paulo (SP). Posteriormente, sucedeu Teodoro Augusto Ramos no cargo de Prefeito de São Paulo. http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/dicionarios/verbete-biografico/ramos-teodoro-augusto

Participação na criação, desenvolvimento e elaboração direta e indireta em todas as principais obras das décadas de 20 e 30 do século 20 na cidade de São Paulo (SP). Entre muitas; Mercado Municipal e Parque do Ibirapuera e principais avenidas como São João, 9 de Julho e 23 de Maio. Com a alta rotatividade de prefeitos à época, foi de fato, um dos principais gestores da cidade por mais de 30 anos. Teve participação importante na criação do primeiro código de obras da cidade, sendo homenageado com seu nome, Código de Obras Arthur Saboya. 

Prefeitos da cidade de São Paulo
Urbanistas do Brasil